Ралли Арктики 2021 года (официально Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox 2021) - второй этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 26 по 28 февраля в Лапландии, Финляндия. Это 57-ое Ралли Арктики в истории и первое в рамках чемпионата мира.

Победу одержал эстонец Отт Тянак. А молодой финн Калле Рованпера за счёт второго места и неудачного выступления Себастьена Ожье смог впервые в карьере возглавить чемпионат.

Список участников

Ход этапа 
Снежное Ралли Арктики, заменившее в календаре отмененное из-за коронавируса Ралли Швеции, стало настоящим бенефисом для эстонца Отта Тянака. Он выиграл пять спецучастков из шести на старте соревнования и имел очень комфортное преимущество. Во второй половине гонки он несколько сбавил темп и стал ехать в более осторожном режиме, но в конце концов всё закончилось для него уверенной победой. Она была для Тянака особенной важной после провального этапа в Монте-Карло.

Вторым гонку закончил молодой финн Калле Рованпера, завоевавший свой второй подиум после Ралли Швеции 2020 года. Гонки на снежном покрытии особенно удачно складываются для него. Третьим, как и на прошлом этапе, гонку закончил бельгиец Тьерри Невилль. А вот лидер чемпионата Себастьен Ожье смотрелся на этом этапе крайне слабо: всю гонку шёл в районе шестого-седьмого места, а потом и вовсе врезался в сугроб, что отбросило его далеко за пределы очковой зоны. И даже на Power Stage француз смог набрать только одно очко. Также не слишком хорошо гонка сложилась и для его британского напарника Элфина Эванса: он избежал серьезных аварий и ошибок, но ехал в недостаточно высоком темпе и закончил этап только на пятом месте. Ирландец Крейг Брин в начале дистанции оказывал давление на Тянака и шёл на второй позиции, но в дальнейшем откатился назад и смог финишировать лишь четвёртым, но при этом занял второе место на Power Stage.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14,31 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году